Rybniční potok je název mnoha potoků v České republice, mimo jiné:
 Rybniční potok (přítok Bělohradského potoka) – pravostranný přítok Bělohradského potoka v okrese Domažlice
 Rybniční potok (přítok Hané) – levostranný přítok Hané v okrese Přerov
 Rybniční potok (přítok Jalového potoka) – levostranný přítok Jalového potoka v okresech Příbram a Beroun
 Rybniční potok (přítok Jezerního potoka) – levostranný přítok Jezerního potoka v okrese Prachatice
 Rybniční potok (přítok Kouby) (Hopfenbach) – pravostranný přítok Kouby v okrese Domažlice a v Německu
 Rybniční potok (přítok Včelínku) (Mühlbach) – pravostranný přítok Včelínku v okrese Břeclav a v Rakousku
 Rybniční potok (přítok Zorkovického potoka) – pravostranný přítok Zorkovického potoka v okrese Strakonice
 Rybniční potok (přítok Moravské Dyje) – pravostranný přítok Moravské Dyje v Dačicích v okrese Jindřichův Hradec